Achim (Weser), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Achim (Börßum), een Ortsteil in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Achim, een jongensnaam afgeleid van Joachim